Rainier  de Monaco (1267 – 1314)
 Rainier  de Monaco (1350 – 1407)
 Rainier  de Monaco (1949 – 2005)